

Pessoas
Poppy Petal Ema Elizabeth Deveraux Donahue

LOcalidades
Petal (Mississippi)

Desambiguação